Lotus 87 — гоночный  автомобиль команды Формулы-1 Lotus, выступавший в сезонах  и  (87B) годов.

История

Результаты в гонках

Примечания 

  

Шасси Lotus Формулы-1